Клён чёрный () — вид рода Клён семейства Сапиндовые. Близкий родственник A. saccharum (сахарный клён) и рассматривается некоторыми авторами как подвид этого вида (Acer saccharum subsp. nigrum).

Идентификация вида очень затруднена из-за тенденции обоих видов к образованию гибридов. Самое очевидное различие между двумя видами — количество лопастей листьев: у чёрного клёна листья трёхлопастные, у сахарного клёна — пятилопастные. Листья чёрного клёна внешне выглядят, как правило, «обвисшими». Другие, менее выраженные приметы чёрного клёна включают тёмную, более бороздчатую кору, немного меньшие семена и толстые листовые черешки. Гибриды занимают промежуточное положение по своим характеристикам.

Размер 

Зрелый чёрный клён может достигать в высоту от 21 до 34 метров.

Распространение 
Ареал A. nigrum немного более ограничен, чем ареал A. saccharum, охватывая большую часть Среднего Запада США, часть Восточных США и юго-восток Канады в южной части провинции Онтарио.

Хозяйственное значение и применение 
Этот вид используется аналогично A. saccharum: для получения древесины, для озеленения и для производства кленового сиропа.

Примечания

Литература 
 

Конскокаштановые
Флора Северной Америки